17-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Второй лиги. Проводился в двух группах в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 20 июля 2008 года — 13 июня 2009 года. Победителями турнира в группах стали команды «Нива» (Тернополь) и «Звезда» (Кировоград).

Группа «А»

Итоговая таблица

Примечания 
 Команда «Нива» (Винница) перед началом сезона носила имя «Нива-Свитанок» (Винница).
 Команда МФК «Николаев», после возвращения себе профессионального статуса, получила место во второй лиге, заменив в ней снявшееся «Динамо-3» (Киев).
 Команда «Десна-2» (Чернигов) снялась с соревнований после 15-го тура, результаты матчей с её участием аннулированы.
 С команды «Днепр» (Черкассы) снято 6 (шесть) очков в соответствии с решениями Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ от 20 ноября 2008 года и Дисциплинарного комитета ПФЛ от 26 марта 2009 года.
 С команды «Коростень» снято 3 (три) очка в соответствии с решением Дисциплинарного комитета ПФЛ от 26 марта 2009 года.
 Команды ФК «Коростень», «Княжа-2» (Счастливое) и «Оболонь-2» (Киев) снялись с соревнований после 21-го тура, в оставшихся матчах им засчитаны технические поражения (-:+).
 Команда «Динамо» (Хмельницкий) до 22-го тура выступала под названием «Подолье-Хмельницкий».
 Команда «Днепр» (Черкассы) снялась с соревнований после 28-го тура, в оставшихся матчах ей засчитаны технические поражения (-:+).

Бомбардиры

Группа «Б»

Итоговая таблица

Примечания 
 Команда «Звезда» (Кировоград) перед началом сезона выступала под названием «Олимпик» (Кировоград).
 Команда ФК «Сумы» до 11 сентября 2008 года выступала под названием «Явор» (Краснополье).
 Команда ПФК «Севастополь-2» после 21-го тура снялась с соревнований, в оставшихся матчах ей засчитаны технические поражения (-:+).
 С команды «Кремень» (Кременчуг) снято 3 (три) очка в соответствии с решением Дисциплинарного комитета ПФЛ от 26 марта 2009 года.
 С команды «Арсенал» (Харьков) снято 3 (три) очка в соответствии с решением Дисциплинарного комитета ПФЛ от 28 мая 2009 года.
 С команды «Горняк» (Кривой Рог) снято 6 (шесть) очков в соответствии с решением Дисциплинарного комитета ПФЛ от 28 мая 2009 года.
 С команды «Днепр-75» (Днепропетровск) снято 6 (шесть) очков в соответствии с решением Дисциплинарного комитета ПФЛ от 28 мая 2009 года.
 С команды ФК «Сумы» снято 6 (шесть) очков в соответствии с решением Дисциплинарного комитета ПФЛ от 28 мая 2009 года.

Бомбардиры

Дополнительный матч за право выступать в первой лиге 
Перед началом сезона 2009-2010 стало известно, что команда «ИгроСервис» снимается с соревнований в первой лиге. В связи с этим ПФЛ решила разыграть освободившееся место в первой лиге в дополнительном матче между командами, занявшими в прошедшем сезоне вторые места в группах второй лиги.

Ссылки 
 Чемпионат Украины 2008/09 — Вторая лига — Группа «А»
 Чемпионат Украины 2008/09 — Вторая лига — Группа «Б»
 Кількісний склад ПФЛ зменшився
 Белоцерковский «Арсенал» выходит в первую лигу!

Вторая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009
Футбол на Украине в сезоне 2008/2009